Volodymyrivka puede referirse a:

Volodymyrivka, localidad del Raión de Bilhorod-Dnistrovskyi en el óblast de Odesa (Ucrania); 
Volodymyrivka, pueblo del Raión de Frunzivka en el óblast de Odesa (Ucrania); o
Volodymyrivka, localidad del Raión de Tarutyne en el óblast de Odesa (Ucrania).